Воскресёнки — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  человек (), зарегистрировано 3 садовых товарищества.

Находится примерно в 12 км на юго-запад от Истры, на правом берегу реки Малой Истры, высота над уровнем моря 197 м. Ближайшие деревни — Пирогово и Сорокино, на том же берегу реки.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра